ГМС:
 Гигантское магнитное сопротивление (, ) — квантовомеханический эффект.
 Государственная метрологическая служба — совокупность государственных метрологических органов.
 Гидрометеорологическая станция.
 Генетически модифицированная соя.
 Группа ГМС — один из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования.

См. также 
 Главмосстрой